Multi-Purpose Salvage Vessels (Mehrzweck- und Bergungsschiff) werden vom russischen Verkehrsministerium eingesetzte Schiffe zu Bergung und Rettung bezeichnet. Die Gruppe der Schiffe besteht aus den Klassen MPSV06, MPSV07 und MPSV12. Die MPSV06 Klasse stellt dabei die größten Schiffe

Projekt MPSV06 
Die Projekt MPSV06 Klasse besteht aus drei großen Mehrzweckschiffen. 

 Mumar, gebaut von den Nordic Yards Wismar (MV Werften), abgeliefert 2015
 Beringov Proliv, gebaut von den Nordic Yards Wismar (MV Werften), abgeliefert 2015
 Kerchenskiy Proliv, gebaut auf der Amur Shipbuilding Plant, seit Oktober 2020 in Dienst

Projekt MPSV07 
Die Projekt MPSV07 Klasse besteht aus eisbrechenden Schiffen, die zwischen 2012 und 2015 in Dienst gestellt wurden.

 Spasatel Karev, ist das Mutterschiff der Klasse und wurde am 25. Oktober 2012 in Dienst gestellt
 Spasatel Kavdejkin, seit 19. Juli 2013 in Dienst 
 Spasatel Zaborshchikov, seit 17. Dezember 2013 in Dienst
 Spasatel Demidov, wurde gesondert bestellt und ist seit 4. Dezember 2015 im Dienst.

Projekt MPSV12 
Schiffe der MPSV12-Klasse sind eine Serie von vier eisbrechenden Bergungsschiffen, die zwischen 2017 und 2018 ausgeliefert werden sollen. Diese Schiffsklasse ist größer als die MPSV07-Klasse, aber kleiner als die Schiffe der MPSV06-Klasse. Die Schiffe sind etwa 80 m lang bei einer Verdrängung von 1820 t. Sie wurden nach den russischen Flüssen Bakhtemir, Kalas, Beissug und Piltun benannt und sämtlich auf der Newski-Werft gebaut. 

Die ersten beiden Schiffe waren:

 Bakhtemir und 
 Kalas, jeweils am 2. Juni 2015 auf Kiel gelegt
 Beysug und 
 Piltun, jeweils am 11. März 2016 auf Kiel gelegt.

2021 kündigte die zuständige staatliche Agentur an, sie werde den Auftrag zum Bau eines fünften Schiffes der Klasse der Mehrzweckbergungsschiffes MPSV12 ausschreiben.

Einzelnachweise 

Schiffstyp